Sint Elisabeth Gasthuis of Sint-Elisabethgasthuis kan verwijzen naar:
 Sint-Elisabethgasthuis (Alkmaar)
 Te Amersfoort:
 Het Sint-Elisabeth Gast- of Ziekenhuis (voormalig ziekenhuis)
 Het Sint-Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis (verpleeghuis)
 Sint-Elisabethgasthuis (Antwerpen)
 Sint Elisabeths Gasthuis (Arnhem)
 Sint Elisabeth Gasthuis (Gouda)
 Te Haarlem:
 Sint Elisabeth Gasthuis (Haarlem) 
 Elisabeth Gasthuis (Haarlem)
 Sint Elisabeth Gasthuis (Leiden)
 Sint-Elisabethgasthuis (Utrecht)

Zie ook
Sint Elisabeth Ziekenhuis (doorverwijspagina)